Wei hace referencia a varios artículos:

Apellido
 Wei (apellido), apellido chino.

Astronomía
 Wei (estrella), estrella Épsilon Scorpii, en la constelación de Scorpius.

Economía
 Wei, denominación más baja de Ether, criptomoneda usada en la red Ethereum.

Historia
 Wei (reino), reino en la antigua China.
 Wei (período de primaveras y otoños), estado fundado en la Dinastía Zhou.

Personas
 Chao Fen Wei, botánico chino.